KVK Nielse was een Belgische voetbalclub uit Niel. De club was bij de KBVB aangesloten met stamnummer 415. De clubkleuren waren rood, geel en oranje.

Geschiedenis 
In 1916 ontstond De Jonge Leeuwen die deelnam aan de Antwerpsche Bond. De club wijzigde in 1921 zijn naam in Rupelzonen FC Niel. Twee jaar later werd de naam Niel FC. De club kon in 1931 een eerste maal doorstromen naar bevorderingsreeksen. Dat jaar nam de club wederom een nieuwe naam aan, Nielsche SK. De club speelde tot 1939 hoofdzakelijk op dit nationale niveau. Tussendoor volgde intussen al de vierde naamswijziging plaats. De club hernoemde zich Nielsche AC. Aan het begin van Wereldoorlog II zakte de club terug naar het provinciaal niveau. In 1941 volgde een fusie met het naburige Rode Straal Niel, waarna de naam Nielse SK werd. Een nieuwe promotie naar bevordering volgde in 1946. De club zou zes jaar na elkaar aantreden op dit niveau. Tussendoor volgde een nieuwe naamswijziging: Nielse SV. Na de competitiehervorming in 1952 trad de club enkele seizoenen aan in Vierde klasse. Na de degradatie in 1964 zou de club niet meer op nationaal niveau spelen. Uiteindelijk zakte de club weg naar het allerlaagste niveau. Daar zou het blijven spelen tot haar opheffing in 2003. Een laatste naamswijziging was er nog in 1992 nadat men fuseerde met VK Niel. De club heette vanaf dat jaar KVK Nielse.

Resultaten 

Belgische voetbalclub